Single numer jeden w roku 2012 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2012 (USA)
 Single numer jeden w roku 2012 (Japonia)

Zobacz też